Church Avenue – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Nostrand Avenue
 Church Avenue – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Brighton
 Church Avenue – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Culver